Black Head ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Black Head (Grahamland), Landspitze im Grahamland, Antarktis
 Black Head (Südgeorgien), Landspitze in Südgeorgien

Siehe auch:
 Blackhead